Прибо́р:
 Прибо́р — общность вещей (набор принадлежностей), собранных в одно целое, на известное дело, например: Столовый прибор, Чертёжный прибор или готовальня и так далее. 
 Прибо́р — , предназначенное для облегчения труда человека.
  Прибо́р как топоним.
 Прибо́р — пятисотенный стрелецкий или казачий отряд, ранее статья, позже приказ, который был заменён на общевойсковой полк с 1682 года. Пример в летописном описании взятия Полоцка в 1563 году:

Набор принадлежностей 

Прибо́р — набор принадлежностей.

В униформологии 
Прибо́р — в униформологии дополнительные материалы, элементы форменной одежды, которые отличаются по цвету от основных предметов одежды; комплект принадлежностей, служащий знаками различия. Пример употребления: «форму обмундированiя съ золотымъ приборомъ безъ кантовъ на погонахъ». Делится на: 
 Приборные сукна (прикладные сукна, приклад);
 Прибор металлический (галунные, металлические и шитые из металлизированных нитей знаки различия на форменной одежде, часть форменной фурнитуры).

Техника 

Прибо́р — приспособление, специальное устройство, аппарат с помощью которого производится работа, управление, регулирование, контроль, вычисления. Например: измерительный прибор, световой прибор.

 Прибо́р — ружьё.

Топоним 
При́бор () — название населённых пунктов в Белоруссии, происходящее от местонахождения около леса, при бору.
 Прибор — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Прибор — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Прибор — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.
 Прибор — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
  — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

См. также 
Прибо́ра — прозвище, которое стало позже фамилией тех, чьи предки были служилыми людьми «по прибору».

Примечания

Литература